Села:
 Подорожнє — Кіровоградська область, Світловодський район
 Подорожнє — Львівська область, Стрийський район, Журавненська селищна громада
 Подорожнє — Львівська область, Стрийський район, Стрийська міська громада

 Подорожнє — затоплене (із переселенням) Кременчуцьким водосховищем. Кіровоградська область, Новогеоргіївський район